Santa Maria del Suffragio (Rome) - kerk in Rome
Santa Maria del Suffragio (L'Aquila) - kerk in L'Aquila